Convento de las Teresas puede hacer referencia a los siguientes:
 Convento de las Teresas, en Sevilla
 Convento de las Teresas, en Écija
 Convento de las Teresas, en Querétaro